Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Nashville:

 - cannoniera entrata in servizio nel 1897 e radiata nel 1918
 - incrociatore leggero della classe Brooklyn, entrato in servizio nel 1938, venduto al Cile nel 1951 e rinominato Capitán Prat, radiato nel 1983
 - Landing Platform Dock della classe Austin, entrata in servizio nel 1970 e radiata nel 2009